Moisés Antonio Candelario Díaz (Guayaquil, 24 de julho de 1975) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como meia.

Carreira 
Candelario integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1999.

Futebolistas do Equador
Futebolistas do Club Sport Emelec
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999